Valdepeñas puede referirse a varias localidades:
 Valdepeñas (Ciudad Real), municipio de la provincia de Ciudad Real, España;
 Valdepeñas de la Sierra, municipio de la provincia de Guadalajara, España;
 Valdepeñas de Jaén, municipio de la provincia de Jaén, España;

También puede aludir a:
 el vino de la Denominación de Origen Valdepeñas; o
 una variedad de uva tempranillo que crece en los viñedos del valle central en California, principalmente en el Valle de Napa.